Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории петербургского футбольного клуба «Зенит». В этом списке представлены игроки, которые провели не менее официальных 100 матчей за клуб.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Зенита» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по убыванию, начиная с игрока, который провёл наибольшее количество матчей в истории клуба. Учтены только официальные встречи.

 Список игроков 
По состоянию на 19 марта 2023 года.

Заголовки таблицы
 Гражданство — если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Зените»''' — годы первого и последнего выступления игрока в составе «Зенита».

Легенда

Ближайшие претенденты

Фотогалерея

Примечания 

Зенит
ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Списки:Санкт-Петербург